Ronja bezeichnet:
 Ronja, ein weiblicher Vorname
 Ronja Räubertochter, ein Kinderbuch

RONJA steht für:
 RONJA, eine drahtlose Netzwerkverbindung

Abkürzung